Британский журнал New Musical Express в выпуске от 8 февраля 2014 опубликовал список из 500 величайших песен всех времён.

Критерии составления 
Составители попросили журналистов NME прошлого и настоящего составить список из 50 лучших песен, каждой из которых присуждалось определённое количество очков (50 — за первое место, 49 — за второе и так далее). Позже они так же оценили списки лучших синглов года по версии журнала.

Список

Статистика 
Журналисты «New Musical Express» утверждают, что для того, чтобы прослушать все 500 песен, необходимо потратить 34 часа и 28 минут. Самой старшей песней является «Strange Fruit» в исполнении Билли Холидей, которая была выпущена в 1939 году. Больше всего песен (23) было выпущено в 1994 году.

См. также 
 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone
 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала New Musical Express

Примечания 
Комментарии

Сноски

Литература

Ссылки 
 Плей-лист из двухсот первых песен списка, доступный для прослушивания на сервисе Spotify: 

500
Музыкальные таблоиды
Газетные и журнальные публикации